Alkinoë () ist in der griechischen Mythologie:
 Alkinoë (Tochter des Sthenelos) und der Nikippe
 Alkinoë (Nymphe)
 Alkinoë (Korinth), Tochter des Polybos, Gattin des Amphilochos
 Alkinoë (Amazone)